Christina Gao, née le  à Cincinnati, est une patineuse artistique américaine.

Elle a notamment gagné la médaille d'argent aux Skate America 2012.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1994
Naissance à Cincinnati
Patineuse artistique américaine
Étudiant de l'université Harvard